Bes može značiti:

 Bes (satrap)

 Bes (božanstvo)